У́го Са́нчес Ма́ркес (; , Мехико) — мексиканский футболист, нападающий. Занял 1-е место по версии МФФИИС среди лучших игроков XX века в Центральной и Северной Америке. Входит в ФИФА 100. Обладатель «Золотой бутсы» 1990 года. Занимает 4-е место по общей результативности в истории чемпионата Испании (после Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Тельмо Сарры). В настоящее время — тренер.

Пик карьеры Санчеса пришёлся на период 1986—1990 годов, когда он на протяжении 4 сезонов забивал за «Реал Мадрид» не менее 35 мячей за сезон. В сезоне 1989/90 повторил рекорд знаменитого форварда «Атлетика» из Бильбао Тельмо Сарры, установленный в 1951 году, причём все 38 мячей Санчес забил ударом в одно касание. Санчес в том сезоне забил в одиночку больше, чем футболисты 9 из 20 команд испанской Примеры.

Карьера 
Уго Санчес — воспитанник футбольной школы клуба «УНАМ Пумас». Взрослую футбольную карьеру начал в 1976 году в основной составе «Унама», в которой провёл пять сезонов, приняв участие в 181 матче чемпионата. Большинство времени, проведенного в составе «Пумаса», Санчес был игроком основного состава команды. В составе «Пумаса» он же был одним из главных бомбардиров, имея среднюю результативность на уровне 0,53 гола за игру первенства.

В течение 1979—1980 годов Уго защищал цвета команды клуба «Сан-Диего Сокерз».

Своей игрой за последнюю команду привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «Атлетико Мадрид», к которому присоединился в 1981 году. Сыграл за мадридский клуб следующие четыре сезона своей игровой карьеры. Играя в составе «Атлетико» также в основном выходил на поле в основном составе команды. В новом клубе среди лучших голеадоров, отличаясь забитым голом в среднем в каждой третьей игре чемпионата.

В 1985 году Санчес заключил контракт с клубом «Реал Мадрид», в составе которого провел следующие семь лет своей карьеры. Тренерским штабом нового клуба также рассматривался как игрок «основы». И в этой команде продолжал регулярно забивать, в среднем 0,72 раза за каждый матч чемпионата. За это время завоевал титул обладателя Кубка Испании, становился чемпионом Испании (пять раз), обладателем Кубка УЕФА.

Впоследствии с 1992 по 1996 год играл в составе команд клубов «Америка», «Райо Вальекано», «Атланте», Линц и «Даллас Берн».

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Атлетико Селая», за команду которого выступал с 1996 по 1998 год.

Достижения

Как игрок

Командные 
 двукратный чемпион Мексики (1977, 1981)
 пятикратный чемпион Испании (1986, 1987, 1988, 1989, 1990)
 двукратный обладатель Кубка Испании (1985, 1989)
 четырёхкратный обладатель Суперкубка Испании (1985, 1988, 1989, 1990)
 двукратный победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ (1980, 1992)
 обладатель Копа Интерамерикана (1981)
 обладатель Кубка УЕФА (1986)
 чемпион КОНКАКАФ (1977)

Индивидуальные 
 обладатель Золотой бутсы (1990; совместно с Христо Стоичковым)
 лучший бомбардир чемпионата Испании (1985, 1986, 1987, 1988, 1990)
 лучший бомбардир чемпионата Мексики (1978)
 лучший легионер чемпионата Испании (1987, 1990)
 лучший спортсмен Мексики XX века
 лучший футболист Мексики XX века
 лучший футболист КОНКАКАФ XX века по версии IFFHS
 включён в список ФИФА 100

Как тренер 
 Чемпион Мексики (2004, Апертура и Клаусура)

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 Санчес на сайте Североамериканской футбольной лиги
 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Футбольные тренеры Мексики
Тренеры сборной Мексики по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1976 года
ФИФА 100
Обладатели «Золотой бутсы»
Игроки ФК «УНАМ Пумас»
Игроки ФК «Сан-Диего Сокерз»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Америка» Мехико
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Атланте»
Игроки ФК «Линц»
Игроки ФК «Даллас»
Игроки ФК «Селая»
Тренеры ФК «УНАМ Пумас»
Тренеры ФК «Некакса»
Тренеры ФК «Альмерия»
Тренеры ФК «Пачука»
Обладатели трофея Пичичи